Premier-Août ou -Août ou -Août,  avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

 août :  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Le nom de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, par référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Incendie de Chabanais en Charente.
 Attaque d'un GMR par la Résistance française, à Montalieu-Vercieu en Isère.
 Prise en otage de la population par la Gestapo et la Wehrmacht à Préchac en Gironde.
 Début de la bataille de Maison-Blanche entre Américains et Allemands, à Saint-Grégoire en Ille-et-Vilaine.
 À Sainte-Maure dans l'Aube : événements non connus.
 À Ternant en Charente-Maritime : événements non connus.

En Suisse, le 
 Date conventionnelle du pacte fédéral historique, qui consacra la naissance de la Suisse, mais pas encore son indépendance ; la célébration annuelle de ce pacte fédéral constitue la fête nationale suisse ; Ce jour y est férié depuis 1994.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 1 de Agosto » ou « Primero de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) Primero de Agosto, à San Bartolo Atepehuacan, délégation Gustavo A. Madero, Entité fédérale (ex-DF) de la Ville de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffre

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
01